Дмитренко, Леонид:
 Дмитренко, Леонид Васильевич (1930—1996) — советский и российский учёный, специалист в области физики химических процессов.
  (более известен под псевдонимом Олекса Негребецкий; род. 1955) — режиссёр дубляжа, редактор, украинский переводчик.